Palm Beach kan vara:

Palm Beach (film) – ett australiskt drama från 1980

Geografi

Australien 

 Palm Beach, New South Wales, ort, 
 Palm Beach, Queensland, ort,

USA 

 Palm Beach County, county, Florida, 
 Palm Beach, Florida, ort, Palm Beach County,

Se även
 West Palm Beach

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar